Benza je priimek več oseb:    
 Alfred Joseph Benza, ameriški kolumnist
 Rosario Vincenzo Benza, italijanski rimskokatoliški škof